Pugled (Kočevje), plaats in Slovenië, gemeente Kočevje
 Pugled (Semič), plaats in Slovenië gemeente Semič

Zie ook:
 Pugled pri Karlovici, plaats in Slovenië, gemeente Ribnica
 Pugled pri Mokronogu, plaats in Slovenië, gemeente Mokronog-Trebelno